Camenca se poate referi la:

Localități
 Camenca - oraș în Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului Republica Moldova.
 Camenca - raion în Republica Moldova
 Camenca - comună în raionul Glodeni

Râuri
 Camenca - afluent al Nistrului
 Camenca - afluent al Prutului
 Camenca - afluent al Răutului

Localități omonime din Republica Moldova